Karl Jindrak (* 10. Dezember 1972 in Wien) ist ein ehemaliger österreichischer Tischtennisspieler und -funktionär.

Werdegang 
Seine größten Erfolge feierte Karl Jindrak im Doppel mit Werner Schlager, dessen Doppel-Partner er über 20 Jahre war.

Nach seiner aktiven Karriere übernahm er Trainer-Funktionen bei seinem Verein SVS Niederösterreich und seit Februar 2006 Manager-Aufgaben beim Internationalen Tischtennisverband (ITTF), wo er Turnierdirektor (Competition Director) ist. Später wurde er Sportdirektor des österreichischen Tischtennisverbandes, 2022 wurde Stefan Fegerl hier sein Nachfolger.

Erfolge

Einzel 
 Weltmeisterschaften:
 2005: Aus in 1. Runde
 2003: Aus in 1. Runde

 Europameisterschaften 
 2005: Aus in 1. Runde
 2003: 3. Runde
 2000: 2. Runde
 1998: Aus in 1. Runde
 1996: Aus in Runde 2 der Qualifikation

Doppel mit Werner Schlager 
 Olympische Spiele: 
 2004: Runde 3
 2000: Viertelfinale
 1996: Aus in der Vorrunde

 Weltmeisterschaften
 2005: Aus in 2. Runde 
 2003: Viertelfinale 

 Europameisterschaften 
 Europameister 2005
 2003: 3.–4. Platz (Semifinale)  
 2002: 3.–4. Platz (Semifinale)
 2000: 3.–4. Platz (Semifinale)
 1998: 3.–4. Platz (Semifinale)
 1996: Aus in 1. Runde

 ITTF Pro Tour
 Jindrak qualifizierte sich mit Werner Schlager von der Gründung der ITTF Pro Tour 1996 bis zur letzten Saison seiner Karriere 2005 in jedem Jahr für die Pro Tour Finals der besten 8 Doppel-Teams der Tour.
 Im Jahr 1999 erreichten sie mit dem Einzug ins Semifinale den 3.–4. Platz. In den übrigen Jahren verloren sie bereits in der ersten Runde, dem Viertelfinale.

Mixed 
 Weltmeisterschaften 2005: 2. Runde mit Li Qiangbing
 Europameisterschaften:
 2005: Aus in 1. Runde mit Li Qiangbing
 2003: 3. Runde mit Judith Herczig
 2002: Aus in 1. Runde mit Judith Herczig
 2000: 2. Runde mit Judith Herczig
 1998: 2. Runde mit Judith Herczig
 1996: Aus in der 1. Runde mit Michaela Zillner

Team 
 Weltmeisterschaften 
 2004: 6. Platz mit Werner Schlager, Robert Gardos, Kostadin Lengerov, Chen Weixing
 Europameisterschaften
 2000: 7. Platz
 1998: 9. Platz
 1996: 14. Platz

Auszeichnungen 
 SVS-Sportler des Jahres 2005 (mit Werner Schlager)

Vereine 
 SVS Niederösterreich

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Chronik des Österreichischen Tischtennis Verbandes
 ORF-Bericht über Karl Jindrak http://wiev1.orf.at/magazin/studio/stories/18167/index.html
 
 Europäischer Tischtennisverband

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Österreich)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Tischtennistrainer (Österreich)
Tischtennisfunktionär (ITTF)
Tischtennisfunktionär (Österreich)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Europameister (Tischtennis)
Sportler (Schwechat)
Österreicher
Geboren 1972
Mann